Sudbury puede referirse a:

Sudbury (Suffolk), una pequeña y antigua ciudad comercial del condado de Suffolk (Inglaterra).
Sudbury (Massachusetts), un pueblo del estado de Massachusetts (Estados Unidos).
Gran Sudbury, una ciudad de la provincia de Ontario (Canadá).
El cráter de Sudbury, un cráter de impacto de hace unos 1850 millones de años situado cerca de Gran Sudbury.